O’Farrill ist der Familienname folgender Personen:
 Adam O’Farrill (* 1994), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Arturo O’Farrill (* 1960), US-amerikanischer Jazzmusiker und Bandleader
 Chico O’Farrill (Arturo O’Farrill; 1921–2001), US-amerikanischer Musiker, Arrangeur und Komponist kubanischer Herkunft
 Ela O’Farrill († 2014), kubanische Komponistin
 Raisa O’Farrill (* 1972), kubanische Volleyballnationalspielerin
 Rómulo O’Farrill Naude (1917–2006), mexikanischer Fernsehpionier
 Yordan O’Farrill (* 1993), kubanischer Hürdenläufer

Siehe auch:
 O’Farrell